Айн-Дефла () — вилайет в северной части Алжира.

Административный центр вилайета — город Айн-Дефла.

Географическое положение 
Вилайет Айн-Дефла расположен в горах Телль-Атлас, на юго-западе от столицы Алжира.

Айн-Дефла граничит с вилайетами Типаса на севере, Блида на северо-востоке, Медеа на востоке, Тисемсильт на юге, Эш-Шелифф на западе.

Административное деление 
Вилайет разделен на 14 округов и 36 коммун.

Округа

Примечания 

Вилайеты Алжира